Сове́тская у́лица — улица в городе Всеволожске, Ленинградской области.

Дореволюционное название — Талызинская. Одна из самых длинных улиц города. Начинается в микрорайоне Бернгардовка от Христиновского проспекта, упирается в Заводскую улицу в р-не ТЦ «Белые ночи». Примерно посередине поворачивает под углом 120°. Пересекаемые улицы:
 Почтовая
 Школьная
 Культуры
 Пироговская
 Плоткина (примыкает с левой стороны, под углом 30°)
 Александровская
 Преображенского.
Между Христиновским пр. и Почтовой ул. — мост через реку Лубью, на берегу — предполагаемое место гибели поэта Николая Гумилёва, где установлен памятный крест.

Квартал, ограниченный Советской, Школьной, Бибиковской и Почтовой улицами, активно застраивается муниципальными и элитными пяти-шестиэтажными домами с 2001 года. В 2008 г. здесь находится уже 7 многоэтажных зданий (причём двухэтажный дом из силикатного кирпича по адресу Советская, 26, был построен в послевоенные годы). Напротив фабрики на Почтовой и Советской улиц — бывшая дача олимпийской чемпионки по конькобежному спорту в Турине (2006) Светланы Журовой

В середине квартала Культуры — Пироговская на Советскую улицу выходят фасады шести двухэтажных домов 1940-х годов постройки, это так называемый район «Пятилетка».

Галерея 

Улицы Всеволожска